Минулого року в турнірі перемогли Вікторія Азаренко та Чжен Сайсай але Азаренко вирішила не грати, а Чжен віддала перевагу турніру в Досі.

Титул здобули Дезіре Кравчик та Джуліана Олмос, здолавши в фіналі пару Катерина Бондаренко / Шерон Фічман з рахунком 6–3, 7–6(7–5).

Сіяні пари

Сітка

Турнірна сітка

Посилання

Основна сітка 

Abierto Mexicano Telcel - Doubles
Women's Doubles